Santo Tomás pode referir-se a:

Santo Tomás - cidade localizada do partido de Carlos Casares, província de Buenos Aires;
Santo Tomás - cidade localizada na província de Neuquén

Santo Tomás (Colômbia) - uma cidade do departamento de Atlántico.

Santo Tomás;

Vulcão Santo Tomás;
Santo Tomás La Unión;

Santo Tomás de Aquino Mission;
Santo Tomás (México)
Santo Tomás (Hidalgo)

Santo Tomás

Santo Tomás
Santo Tomás
Santo Tomás (distrito de Cutervo)
Santo Tomás de Pata (distrito)

Santo Tomas (Batangas)
Santo Tomas (Davao del Norte)
Santo Tomas (Isabela)
Santo Tomas (La Unión)
Santo Tomas (Pampanga)
Santo Tomas (Pangasinan)
Universidade de Santo Tomas

Santo Tomás (Texas)

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos